Belz (Bels) steht für:

 Belz (chassidische Bewegung)
 Belz (Marskrater)

geographische Objekte:
 deutscher und jiddischer Name von Bălți, Stadt in der Republik Moldau
 polnischer Name (Bełz) von Bels, Stadt in der Ukraine
 Belz (Morbihan), Gemeinde im Département Morbihan, Bretagne, Frankreich

Belz ist der Familienname folgender Personen:
 August Belz (1907–1971), Schweizer Fabrikant, Freimaurer und Stifter
 Christian Belz (* 1974), Schweizer Langstreckenläufer
 Corinna Belz (* 1955), deutsche Filmemacherin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Ewald Belz (1902–1978), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)
 Gabrielle Belz, australische Immunologin
 Gustav Belz (* 1940), deutscher Internist, Kardiologe und Klinischer Pharmakologe
 Johann Josef Belz (1873–1957), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Johannes Belz (1925–1976), deutscher Bildhauer
 Stefan Belz (* 1980), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Tom Belz (* 1987), deutscher Bergsteiger und Musiker
 Ulysses Belz (* 1958), deutscher Maler und Grafiker
 Uwe Belz (1937–2002), deutscher Filmregisseur
 Walter Belz (1927–2009), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Bälz
 Beltz